Yasuda steht für:

 Yasuda-Zaibatsu, ein japanisches Industriekonglomerat
 (9230) Yasuda, einen Hauptgürtelasteroiden
 Yasuda (Kōchi), eine Stadt in der japanischen Präfektur Kōchi
 Yasuda (Niigata) (heute Teil von Agano (Niigata)), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Niigata

Yasuda ist der Familienname folgender Personen:

 Aya Yasuda (* 1982), japanische Rennrodlerin
 Fumio Yasuda (* 1953), japanischer Improvisationsmusiker (Piano) und Komponist
 Yasuda Hampo (1889–1947), japanischer Maler
 Hirokazu Yasuda (* 1936), japanischer Leichtathlet
 Hironobu Yasuda (* 1983), japanischer Autorennfahrer
 Hitoshi Yasuda (* 1950), japanischer Autor und Spieleentwickler
 Kenshin Yasuda (* 2005), japanischer Fußballspieler
 Kōdai Yasuda (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Kojirō Yasuda (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Michihiro Yasuda (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Michio Yasuda (* 1949), japanischer Fußballtorhüter
 Michiyo Yasuda (1939–2016), japanische Animatorin
 Minami Yasuda (* 1943), japanische Jazzmusikerin
 Naoki Yasuda (* 1982), japanischer Eisschnellläufer
 Noriako Yasuda (* 1935), japanischer Leichtathlet
 Paul Hisao Yasuda (1921–2016), Alterzbischof von Osaka
 Ryohei Yasuda, US-amerikanischer Neurobiologe
 Yasunori Yasuda (* 1952), japanischer Volleyballspieler
 Yasuda Yojūrō (1910–1981), japanischer Autor und Literaturkritiker
 Yasuda Yukihiko (1884–1978), japanischer Maler im Nihonga-Stil
 Yasuda Zenjirō (1838–1921), japanischer Unternehmer